Karl Peifer ist der Name folgender Personen:
* Karl Heinz Peifer (* 1937), deutscher Jurist, Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts
 Karl-Nikolaus Peifer (* 1962), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Karl Pfeifer
 Carl Pfeiffer
 Karl Pfeiffer